

Аббревиатура 
 Debian Almquist shell — командная оболочка UNIX.
 Digital Cash — криптовалюта.
 Drone Anti-Submarine Helicopter — американский беспилотный противолодочный вертолёт.

Фамилии 
 Дэриен Дэш — американский музыкант.

Псевдонимы 
 Дэш Уайлдер — американский рестлер.
 Дэш Тисако — японская женщина-рестлер.

Технологии 
 MPEG-DASH